

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Rudy – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Solec Kujawski
 Rudy – część wsi Zakrzówek-Wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Zakrzówek
 Rudy – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Końskowola
 Rudy – część wsi Bilczyce w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów
 Rudy – wieś w woj. śląskim, w pow. raciborskim, w gminie Kuźnia Raciborska
 Rudy – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Waśniów
 Rudy – część wsi Świnków w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Krotoszyn
 Rudy – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Strzałkowo

Osoby 
 Jan Bytnar, ps. Rudy (1921–1943) – podporucznik Armii Krajowej, bojownik Szarych Szeregów, harcmistrz
 Stanisław Panek, ps. Rudy (1924–1946) – żołnierz zbrojnego podziemia, dowódca oddziału partyzanckiego operującego na południu woj. łódzkiego i na pograniczu Śląska, w powiatach wieluńskim i kluczborskim
 Mikołaj Radziwiłł Rudy – hetman wielki litewski w latach 1553–1566 i 1576–1584, kanclerz wielki litewski od 1566, wojewoda trocki (od 1550) i wileński (od 1566)
 Eryk Rudy – założyciel pierwszych normańskich osad na Grenlandii odkrytej przez niego w 982

Inne 
 rudy – minerały zawierające związki metali
 Rudy – fikcyjny czołg, w którym walczyli główni bohaterowie powieści Janusza Przymanowskiego oraz serialu telewizyjnego pt. Czterej pancerni i pies
 Rudy – staw rybny pobliżu rezerwatu przyrody Stawy Milickie, w zachodniej części Rudy Żmigrodzkiej (gmina Żmigród)
 Rudy – stacja kolei wąskotorowej w Rudach (woj. śląskie), na linii Gliwice – Racibórz
 gmina Rudy – gmina w USA, w stanie Arkansas, w hrabstwie Crawford
 Rudy – miasto w USA, w stanie Arkansas, w hrabstwie Crawford
 Rudy – część Dąbrowy Górniczej
 Rudy – singel Natalii Zastępy
 Rudy – amerykański film z 1993 roku w reżyserii Davida Anspaugha

Zobacz też 
 Małe Rudy, Rudy-Rysie, Ruda
 rude włosy